«Best Kept Secret» — третій студійний альбом американської поп-співачки Дженніфер Пейдж. Реліз відбувся 6 травня 2008 року.

Список композицій 
 "Feel the Love" – 03:36 (Paige, Moring)
 "Best Kept Secret" – 03:03 (Paige, Robinson, Björklund)
 "The Calling" – 04:12 (Paige, Landon)
 "Here in the Sun" – 04:33 (Paige, Beiden)
 "Sugarcoated" – 03:30 (Paige, Beiden)
 "Broken Things" – 03:57 (Miller)
 "Underestimated" – 03:48 (Paige, Ries)
 "Bloom" – 03:52 (Paige, Beiden)
 "I Do" – 03:33 (Paige, Booker)
 "Downpour" – 04:23 (Paige, Jay, Pedersen)
 "Wasted" – 03:38 (Hawkes, Thoresen)
 "Be Free" – 03:33 (Paige, von Schlieffen, Moring)
 "Mercy" – 04:09 (Paige, Stenzel, Kadish)

Перевидання 2009-го року
 "Beautiful Lie" (із Nick Carter) – 3:22 (Falk, Paige, Carter) 
 "Feel the Love" – 03:36 (Paige, Moring)
 "Best Kept Secret" – 03:03 (Paige, Robinson, Björklund)
 "The Calling" – 04:12 (Paige, Landon)
 "Here in the Sun" – 04:33 (Paige, Beiden)
 "Sugarcoated" – 03:30 (Paige, Beiden)
 "Broken Things" – 03:57 (Miller)
 "Underestimated" – 03:48 (Paige, Ries)
 "Bloom" – 03:52 (Paige, Beiden)
 "I Do" – 03:33 (Paige, Booker)
 "Downpour" – 04:23 (Paige, Jay, Pedersen)
 "Wasted"  – 03:38 (Hawkes, Thoresen)
 "Be Free" – 03:33 (Paige, von Schlieffen, Moring)
 "Crush" 2009 Remix by DJ Kore – 03:26 (Mueller, Goldmark, Clark, Cosgrove)
 "Mercy" – 04:09 (Paige, Stenzel, Kadish)

Чарти 
Альбом не потрапив до жодного американського чарту.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Дженніфер Пейдж 

Альбоми Дженніфер Пейдж